Lack peut faire référence à :

Patronyme
 Christiane Lack (1939- ), chef-monteuse française ; 
 David Lack (1910-1973), ornithologue britannique ;
 Léo Lack (1898-1988), traductrice française, et critique musicale ;
 Simon Lack (1915-1980), acteur écossais ;
 Stephen Lack (1946- ), acteur et scénariste canadien ;
 Théodore Lack (1846-1921), pianiste et compositeur français.

Toponymie
Lack est le nom de plusieurs localités :

 , village d'Irlande du Nord, situé dans le comté de Fermanagh
 Lack, village de Pologne, situé dans la gmina de Hanna, dans le powiat de Włodawa, dans la voïvodie de Lublin

Voir aussi